węgierka – nazwy odmian uprawnych podgatunków śliwy domowej
 Węgierka Zwykła
 Węgierka Dąbrowicka
 Węgierka Wangenheima 
 Węgierka Włoska
 Węgierka Łowicka
 Węgierka – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Roźwienica

5 cieków w Polsce:
 Węgierka – potok, dopływ Jasiołki
 Węgierka – potok, dopływ Mleczki Wschodniej
 Węgierka – rzeka, dopływ Orzyca
 Węgierka – potok, dopływ Soły
 Węgierka – potok, dopływ Świśliny

Zobacz też 
 Węgrzy